SS21 oder SS 21 steht für:
 Strada Statale 21 della Maddalena, Fernstraße in Italien

SS-21 steht für:
 USS Barracuda (SS-21), US-amerikanisches Unterseeboot, siehe Liste der U-Boote der United States Navy
 SS-21 Scarab, sowjetische/russische Kurzstreckenrakete

SS21